El Vauxhall Cavalier es un automóvil de turismo del segmento D desarrollado por el fabricante alemán Opel y vendido por la marca inglesa Vauxhall Motors entre los años 1975 y 1995.

Sobre la primera generación del Cavalier (1975-1981), véase Opel Ascona B.
Sobre la segunda generación del Cavalier (1981-1988), véase Opel Ascona C.
Sobre la tercera generación del Cavalier (1988-1995), véase Opel Vectra A.

Cavalier